Francis Farrell ist der Name folgender Personen:

 Francis Michael Farrell (1916–1985), australischer Rugby-League-Spieler und Polizist, siehe Frank Farrell (Rugbyspieler)
 Francis Thomas Farrell (* 1941), US-amerikanischer Mathematiker, siehe F. Thomas Farrell
 Francis William Farrell (1900–1981), US-amerikanischer Offizier